

Revues 
 La Victoire est un quotidien français créé à Toulouse par Pierre Dumas (alors résistant, sous le nom de « Saint-Jean »), publié entre 1944 et 1949.
 La Victoire est le second titre de la revue française La Guerre sociale, fondée en 1906 par Gustave Hervé et renommée par lui le .

Cinéma 
 La Victoire est un film soviétique sorti en 1985

Toponyme 
 La Victoire est une commune du département haïtien du Nord et de l’arrondissement de Saint-Raphaël.

Navires 
La Victoire est le navire sur lequel La Fayette effectue son premier voyage en Amérique en 1777.

Voir aussi